Застава М84 обозначение некоторых видов югославского (сербского) стрелкового оружия:
 Застава М84 — пистолет-пулемёт 
 Застава М84 — единый пулемёт